Wallers peut se référer à :

Wallers, commune française dans le département du Nord ;
Wallers-en-Fagne, anciennement Wallers-Trélon, commune française du département du Nord.